Beşparmak bezeichnet
 einen Gebirgszug im Norden der Insel Zypern, siehe Pentadaktylos
 einen Berg in der Provinz Denizli in der Türkei, siehe Beşparmak Dağı
 ein Gebirge in der Provinz Muğla in der Türkei, siehe Beşparmak Dağları
 ein Nationalgericht Kasachstans (Beschbarmak/бешбармак/Beşparmak), siehe Kasachische Küche